Les Derniers Jours de Pompéi, ou Le Dernier Jour de Pompéi, est le titre de plusieurs œuvres de fiction ayant pour thème l'éruption du Vésuve en 79, qui détruisit la ville de Pompéi.

Peinture  
 Le Dernier Jour de Pompéi, tableau de Karl Brioullov (1830-1833)

Littérature 
 Les Derniers Jours de Pompéi (), roman d'Edward Bulwer-Lytton paru en anglais en 1834

Cinéma 
 1900 : Les Derniers Jours de Pompéi (The Last Days of Pompeii), film muet anglais réalisé par Walter R. Booth
 1908 : Les Derniers Jours de Pompéi (Gli ultimi giorni di Pompei), film muet italien réalisé par Luigi Maggi et Arturo Ambrosio
 1912-1913 : Les Derniers Jours de Pompéi (Gli ultimi giorni di Pompei), film muet italien réalisé par Mario Caserini et Eleuterio Rodolfi
 1913 :  (Jone o Gli ultimi giorni di Pompei), film muet italien réalisé par Ubaldo Maria Del Colle et Giovanni Enrico Vidali
 1926 : Les Derniers Jours de Pompéi (Gli ultimi giorni di Pompei), film muet italien réalisé par Carmine Gallone et Amleto Palermi
 1935 : Les Derniers Jours de Pompéi (The Last Days of Pompeii), film américain réalisé par Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper
 1950 : Les Derniers Jours de Pompéi, film franco-italien réalisé par Marcel L'Herbier
 1959 : Les Derniers Jours de Pompéi (Gli ultimi giorni di Pompei), péplum italien réalisé par Sergio Leone

Télévision 
 Les Derniers Jours de Pompéi, série télévisée diffusée en 1984
 Le Dernier Jour de Pompéi, téléfilm britannique réalisé par Peter Nicholson en 2003

Voir aussi 
 , film italien réalisé par Mario Mattoli en 1937